Alborta ist der Familienname folgender Personen:

 Freddy Alborta (1932–2005), bolivianischer Fotograf und Dokumentarfilmer
 Mario Alborta (1910–1976), bolivianischer Fußballspieler